Cette page contient les pages d'homonymie de Saleh, Salih, Sâlih et Solih.

Patronyme 

 Abdel-Majid Saleh (1949-), homme politique libanais ;
 Ahmat Saleh Rougalta (1948-2006), chanteur tchadien ;
 Ali Abdallah Saleh (1947-2017), homme politique yéménite ;
 Aliaa Saleh (2004-), gymnaste égyptienne ;
 Amrullah Saleh (1972-), homme politique afghan ;
 Arwa Saleh (1951-1997), enseignante, traductrice et écrivaine communiste et féministe égyptienne ;
 Christiane Saleh, poétesse, auteur dramatique et journaliste libanaise d'expression française ;
 Ibni Oumar Mahamat Saleh, universitaire et homme politique tchadien ;
 Imad Saleh, professeur des Universités en sciences de l'information et de la communication ;
 Imam Zadeh Saleh, Imamzadeh chiite ;
 Mahamat Saleh Haroun (1961-), réalisateur tchadien ;
 Mahmoud Saleh, leader politique sénégalais ;
 Mohammed Saleh Aloumekani, ancien lieutenant de la garde présidentielle de Djibouti ;
 Mohammed Saleh, homme politique ouzbek ;
 Moussa Ibn Salih, prophète du peuple berbère ;
 Osman Saleh (1948-), homme politique érythréen ;
 Salma Saleh (2003-), gymnaste égyptienne ;
 Tawfiq Saleh (1927-), réalisateur égyptien ;
 Tayeb Salih (1929-2009), écrivain soudanais.

Toponyme 

 Baie de Saleh, baie de l'île de Sumbawa, en Indonésie ;
 Koumbi Saleh, ancienne capitale de l'Empire du Ghana ;
 Madain Saleh, oasis située au nord-ouest de l'Arabie saoudite.

Autre 
 Saleh ou Sâlih, prophète arabe